Etowah ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Etowah (Arkansas), im Mississippi County
 Etowah (Georgia), im Floyd County
 Etowah (North Carolina), im Henderson County
 Etowah (Oklahoma), im Cleveland County
 Etowah (Tennessee), im McMinn County
 Etowah (West Virginia), im Kanawha County
 Etowah Cove, im Cobb County, Georgia
 Etowah Mills, im Cherokee County, Georgia
 Etowah County, Verwaltungseinheit in Alabama

Sonstiges:
 Etowah River, Fließgewässer im Floyd County, Georgia
 Etowah Mine, Mine im Lumpkin County, Georgia